La ferro-winchite è un minerale ipotetico appartenente al sottogruppo degli anfiboli di sodio-calcio.

I minerali ipotetici sono nomi assegnati dall'IMA ai termini di una serie non ancora trovati in natura oppure a sostanze artificiali per cui si presume anche l'esistenza in natura. Nel caso specifico, il nome ferrowinchite è stato definito nell'ambito della revisione della nomenclatura degli anfiboli del 1997 (IMA 1997) con formula chimica  e poi modificato in ferro-winchite con la revisione della nomenclatura del 2012 (IMA 2012) ma non è stato ancora completato il processo di riconoscimento ufficiale di una specie che risponda alla definizione più recente.

Morfologia

Origine e giacitura

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 

Anfibolo
Minerali ipotetici